Trichocyclus – rodzaj pająków z rodziny nasosznikowatych
 Trichocyclus – inne określenie Diodona, rodzaju ryb z rodziny najeżkowatych